Иероним Кайсевич  (, 7 декабря 1812 г., Литва — 1873 г., Франция) — польский религиозный писатель, католический священник, наряду с Богданом Яньским считается одним из основателей мужской монашеской католической организации «Конгрегация Воскресения Иисуса Христа».

Биография 

Иероним Кайсевич родился 7 декабря 1812 года в семье бедной польской аристократии. Учился в Варшавском университете на факультете права и литературы, который не закончил. Иероним Кайсевич участвовал в польском восстании 1830 года, после чего эмигрировал во Францию. Познакомился в Париже с Богданом Яньским, основавшим так называемый Дом Яньского, Иероним Кайсевич стал его последователем. Богдан Яньский послал Иеронима Кайсевича и Петра Семененко в Рим, чтобы там основать ещё один подобный дом и дать им богословское образование. После получения теологического образования в Риме, в 1841 году Иероним Кайсевич был рукоположен в священника. В 1842 году Иероним Кайсевич принял монашеские обеты вместе с другими четырьмя священниками, положив основание новой монашеской конгрегации, которая стала называться «Конгрегация Воскресения Иисуса Христа». Иероним Кайсевич был исповедником польского поэта и живописца Циприана Камиля Норвида. В 1857 году Иероним Кайсевич вместе с Марцелиной Даровской и святым Августином Рошелли основал женскую католическую монашескую конгрегацию «Сёстры Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии».

В 1873 году Иероним Кайсевич умер от внезапного сердечного приступа.

Творческая деятельность 
Сочинения Иеронима Кайсевича печатались в польских периодических изданиях «Przegląd Poznański», «Tygodnik Katolicki», «Głos Kapłański». В 1845 году был издан первый сборник его проповедей. В конце своей жизни Иероним Кайсевич опубликовал три тома своих сочинений под названиями «Повседневные проповеди», «Повседневные беседы. Некрологи. Биография бл. Андрея Боболи», «Размышления, письма из путешествий. Дневник конгрегации».

Источник 
 J. Guzdek, Wstęp, [do:] H. Kajsiewicz, Rady dla młodych księży. — Kraków, 1999.
 A. Kardaś, Droga charyzmatyczna Hieronima Kajsiewicza. — Kraków, 2006.

Писатели Польши
Католические священники Польши